Фурманюк - фамилия:

 Фурманюк, Василий Филимонович (1905—1971) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Фурманюк, Игорь Павлович (род. 1959) — советский и российский актёр.
 Фурманюк, Сергей (род. 1981) — актёр Русского театра Эстонии.

См. также 
 Фирманюк
 Форманюк
 Фурманка